Beija-flor - ave
 Colibri (género) - gênero de beija-flores
 MC Colibri - cantor de funk carioca

Desambiguação